Laguna Verde puede referirse a los siguientes lugares:

En Argentina
Laguna Verde en la provincia de Catamarca;
Laguna Verde en la provincia de Neuquén;
Laguna verde en la provincia de Santa Fe.
 Salina de la Laguna Verde un complejo de tres lagunas y tres pequeñas salinas ubicadas en el oeste del departamento Tinogasta, de la provincia de Catamarca

En Bolivia
 Laguna Verde (Potosí), en el departamento de Potosí;
 Laguna Verde (Beni), en el departamento del Beni;
 Laguna Verde (Santa Cruz), en el departamento de Santa Cruz;
 Laguna Verde (Comarapa), en el departamento de Santa Cruz.

En Chile
 Laguna Verde (Pocor), en el origen de la quebrada de Pocor (o Potor), al oriente del Salar de Atacama;
 Laguna Verde (Atacama), en la región de Atacama;
 Bahía Laguna Verde, una bahía al sur de la ciudad de Valparaíso;
 Laguna Verde (pueblo), pueblo de la comuna de Valparaíso;
 Laguna Verde (Carcote), la mayor de las lagunas del salar de Carcote;
 Laguna Verde (Aysén), en la región de Aysén;
 Laguna Verde (Araucanía), en la región de Araucanía;
 Laguna Verde (Magallanes), en la región de Magallanes.

En Colombia
 Laguna Verde, en el departamento de Nariño.
 Laguna Verde, en el municipio de Ubalá (departamento de Cundinamarca)

En República Dominicana
 Laguna Verde, pueblo de la provincia Montecristi, conocido por ser el lugar de nacimiento del exbeisbolista de Grandes Ligas Juan Marichal.

En Venezuela
 Laguna Verde.

Otros 
 Laguna Verde (Hong Kong), una unidad habitacional de Hong Kong.
 Central Nuclear Laguna Verde, central ubicada en la localidad de Punta-Limón, municipio de Alto Lucero en el estado de Veracruz, México.